Майское — посёлок в Пестравском районе Самарской области. Административный центр сельского поселения Майское.

История 
В 1973 г. Указом Президиума ВС РСФСР село центральной усадьбы совхоза «Майский» переименовано в Майское.

Население

Известные люди 
 Ланкин, Виктор Михайлович - Герой Социалистического Труда, чабан совхоза «Майский» Пестравского района Куйбышевской области.

Примечания 

Населённые пункты Пестравского района